BBC Wales Sports Personality of the Year является показываемым по телевидению соревнованием, которое проводится Би-би-си каждый год; и также самая престижная ежегодная награда в Уэльсе. Первое награждение прошло в 1954, и в настоящее время организуется Би-би-си. Начиная с 2002, соревнование стало открыто для общественного голосования, а не решения, которые делались в пределах соревнования, до этого.

Победители

См. также 
 Спорт в Уэльсе
 BBC Sports Personality of the Year

Примечания 

General

Specific

Ссылки 
 List of all winners from 1954—2006

Спорт в Уэльсе
Би-би-си
Уэльс
1954 год в Великобритании